Ivan Dodig e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma Dodig non ha preso parte a questa edizione del torneo. Roger-Vasselin ha fatto coppia con Jürgen Melzer, perdendo nei quarti di finale contro Tomislav Brkić e Ante Pavić.

In finale Nikola Čačić e Mate Pavić hanno sconfitto Dominic Inglot e Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 6-4, 64-7, [10-4]

Teste di serie 

  Kevin Krawietz /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)

 Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Jamie Murray /  Neal Skupski (semifinale)

Alternate 
  Julian Knowle /  Dennis Novak (primo turno)

Wildcard 

  Kenny de Schepper /  Hugo Gaston (primo turno)

 Feliciano López /  Marc López (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2020